Cousudor peut faire référence à :
Brigitte Cousudor, personnage de fiction 
Fiacre Cousudor, personnage de fiction